Eugène Richard peut désigner :
 Eugène Richard (1867-1935), un homme politique français ;
 Eugène Richard (1843-1925), un avocat, professeur de droit à l'Université de Genève et homme politique suisse ;
 Eugène Richard, un luthier.